200 Po Vstrechnoy är debutalbumet av den ryska musikgruppen t.A.T.u. Albumet är den ryska versionen av det engelska albumet 200 km/h in the Wrong Lane. Det gavs ut den 21 maj 2001 och innehåller 12 låtar. Albumet gavs ut på nytt år 2002.

Låtlistor

2001

2002

Referenser 
Albuminformation (2001) på Discogs
Albuminformation (2002) på Discogs

Ryskspråkiga musikalbum
Debutalbum 2001
Ryska debutalbum
Album av t.A.T.u.